

Patronyme

Éponymie

Chimie 

 Procédé Fischer-Tropsch
 Projection de Fischer

Mathématiques 

 Groupe de Fischer
 Théorème de Riesz-Fischer

Divers 

 Nommés d'après le joueur d'échecs Bobby Fischer :
 la cadence Fischer, une cadence au jeu d'échecs où un temps supplémentaire est ajouté pour chaque coup joué ;
 les échecs aléatoires Fischer, une variante du jeu d'échecs
 Fischer Sports
 La Brasserie Fischer, ancienne brasserie alsacienne installée à Schiltigheim dans le Bas-Rhin
 Fischer, la marque de bière de la Brasserie Fischer. Elle appartient aujourd'hui au groupe Heineken et est produite par la Brasserie de l'Espérance
 S. Fischer Verlag, une maison d'édition allemande
 Les Chasseurs de Fischer, une unité militaire au service de l'Ancien Régime français créée en 1743.

Voir aussi 
 
  (anglais)
 
  (slovène)
 
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif